Otisak autora naziv je šestog studijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1976. godine. Album je izdan za "Kasetnu produkciju RTV Ljubljane" te nije doživio reizdanje. Album sadrži autorovu verziju kultne "Ne daj se, Ines"

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Otisak autora

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1976.